Albano Lugli (1834-1914) – pittore e ceramista italiano
Enrico Lugli (1889-1966) – generale italiano
Giuseppe Lugli (1890-1967) – archeologo e docente italiano
Lara Lugli (1980) – ex pallavolista italiana
Massimo Lugli (1955) – giornalista e scrittore italiano
Oriello Lugli (1934) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Paolo Lugli (1956) – ingegnere, professore universitario e accademico italiano
Piero Maria Lugli (1923-2008) – architetto italiano
Remo Lugli (1920-2014) – giornalista e scrittore italiano
Virginio Lugli Munaron, noto come Gino Munaron (1928-2009) – pilota automobilistico italiano
Vitaliano Lugli (1896-1955) – ciclista su strada italiano
Vittorio Lugli (1885-1968) – scrittore, giornalista e critico letterario italiano